Mészáros ist der Familienname folgender Personen:

 Ági Mészáros (1914–1989), ungarische Schauspielerin 
 Alajos Mészáros (* 1952), slowakischer Politiker
 Andor Mészáros (1900–1972), ungarisch-australischer Architekt, Bildhauer und Medailleur
 Andrej Meszároš (* 1985), slowakischer Eishockeyspieler

 Anett Mészáros (* 1987), ungarische Judoka
 Erika Mészáros (* 1966), ungarische Kanutin
 Ervin Mészáros (1877–1940), ungarischer Fechter
 Eszter Mészáros (* 2002), ungarische Sportschützin 

 Gabor Meszaros (* 1963), Schweizer Fagottist und Lehrer
 Gábor Mészáros (* 1965), ungarischer Schwimmer 
 Gabriella Mészáros (1913–1994), ungarische Turnerin 

 Johann Mészáros de Szoboszló (1737–1801), ungarisch-österreichischer General
 Josef Meszaros (1920–1999), jugoslawischer Fußballspieler 

 Lázár Mészáros (1796–1858), ungarischer General
 Lóránt Mészáros (1883–1938), ungarischer Fechter 
 Lőrinc Mészáros (* 1966), ungarischer Unternehmer
 Márta Mészáros (* 1931), ungarische Filmregisseurin
 Matej Mészáros (* 1982), slowakischer Sportschütze 
 Maximilian Mészáros (* 1998), deutscher Degenfechter
 Michael Meszaros (* 1945), australischer Bildhauer und Medailleur
 Michu Meszaros (1939–2016), ungarischer Schauspieler
 Norbert Mészáros (* 1980), ungarischer Fußballspieler
 Peter Mészáros (* 1943), US-amerikanischer Astrophysiker
 Zoltán Mészáros (* 1964), deutsch-ungarischer Schauspieler und Regisseur